Castellanoa är ett släkte av amaryllisväxter. Castellanoa ingår i familjen amaryllisväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Amaryllisväxter
Castellanoa

es:Castellanoa